HCQ steht für:
 Hydroxychloroquin, mit Chinin verwandter Arzneistoff
 Halls Creek Airport (IATA-Code), Flughafen von Halls Creek, Western Australia

Abkürzung